Rwamagana (stad), een stad in Rwanda.
 Rwamagana (district), een district in Rwanda.